Osoby o tym nazwisku:
 Alejandro Mancuso – argentyński piłkarz
 Frank Mancuso Jr. – amerykański producent filmowy
 Gina Mancuso – amerykańska siatkarka
 Julia Mancuso – amerykańska narciarka alpejska, olimpijka
 Nick Mancuso – kanadyjski aktor, reżyser, dramaturg, poeta, nauczyciel, scenarzysta, producent filmowy
 Renee Mancuso – amerykańska brydżystka

Inne o tej nazwie:
 Mancuso – amerykański serial